Freiherrschaft steht für:

 Freiherr(en)schaft oder Freiherrlichkeit als Herrschaftsgebiet eines Freiherrn, siehe auch Baronat.
 Freie Herrschaft als Herrschaftsgebiet ohne Landesherrn mit einer gemeinschaftlichen bäuerlichen oder bürgerlichen Verwaltung.